

Брокен-Боу — місто, штат Небраска
 Брокен-Боу — місто, штат Оклахома